Logis de la Barre fait référence à trois châteaux, en France :
 Logis de la Barre à Villejoubert, en Charente,
 Logis de La Barre à Thorigny, en Vendée,
 Logis de la Barre Saint-Juire à Sainte-Hermine, en Vendée.